G31 steht für:
 G31, Kombinationskraftwagen aus der BMW-5er-Reihe, siehe BMW G30
 G31, deutscher Tiefdeckerflugzeugtyp aus den späten 1920er-Jahren, siehe Junkers G 31
 G31, eine Modellserie der deutschen Schlüsselmaschine Enigma, siehe Enigma-G

G 31 steht für:
 G 31, arbeitsmedizinische Richtlinie, siehe Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Rechtslage bis 31. Oktober 2013)
 Junkers G 31, deutsches Frachtflugzeug der 1920er Jahre